III — третій студійний альбом електронного тріо Moderat, представлений 1 квітня 2016 року на лейблі Monkeytown Records.

Список композицій

Позиції в чартах

Примітки

Посилання 
 «III»  на Discogs

Альбоми Moderat